Зефи́ров  — русская фамилия. Известные носители:
 Зефиров, Алексей Петрович (1907—1979) — советский химик-неорганик и металлург, член-корреспондент АН СССР.
 Зефиров, Андрей Львович (род. 1950) — советский и российский физиолог, член-корреспондент Российской академии наук.
 Зефиров, Константин Клавдианович (1879—1960) — российский и советский художник.
 Зефиров, Лев Николаевич (1926—1996) — советский и российский физиолог, профессор Казанского университета.
 Зефиров, Михаил Михайлович (1826—1889) — протоиерей, профессор Казанской духовной академии.
 Зефиров, Николай Серафимович (1935—2017) — советский и российский химик-органик, академик РАН.
 Зефиров, Тимур Львович (род. 1955) — советский и российский физиолог, профессор Казанского университета.
 Зефиров, Фёдор Маркович (1901—1941) — советский партийный деятель.

Источники